Haderslev Kommune er en kommune i Region Syddanmark efter Kommunalreformen i 2007.

Haderslev Kommune opstod ved sammenlægning af flg.:
 Gram Kommune
 Haderslev Kommune (1970-2006)
 Vojens Kommune
 Bevtoft Sogn (Nr. Rangstrup Kommune)
 Bjerning Sogn Christiansfeld Kommune
 Fjelstrup Sogn Christiansfeld Kommune
 Hjerndrup Sogn Christiansfeld Kommune

Oprindeligt krævede forligspartierne, at der skulle holdes folkeafstemning i Bjerning Sogn, Fjelstrup Sogn og Hjerndrup Sogn (alle i Christiansfeld Kommune), så opmanden blev sendt dertil. Den 4. maj 2005 anbefalede han, at hele Christiansfeld Kommune fik mulighed for at vælge mellem den nyoprettede Kolding Kommune og den nyoprettede Haderslev Kommune.

Byer i kommunen

Politik

Kommunalbestyrelsen

Nuværende byråd

Byrådet 2018-2021

Borgmestre

Sogne i Haderslev Kommune 
Medlemmer af Folkekirken (indbyggere) pr. 1. juli 2010

Referencer

Eksterne henvisninger 

 

 
Kommuner i Region Syddanmark